Українська всесвітня координаційна рада
Управління військової контррозвідки Служби безпеки України